Homia peut désigner :
 Holmia, ancienne ville de Silifke
 Holmia, nom latin de Stockholm
 (378) Holmia, astéroïde nommé d'après le précédent
 Holmia, un trilobite